Drogosz – szczyt w Sudetach
 drogosz (Hemipenthes) – rodzaj owadów z rodziny bujankowatych

Osoby o tym nazwisku:
 Leszek Drogosz – polski bokser